Memoriał Józefa Dominika – rozgrywany corocznie od 1993 r. w Dobczycach międzynarodowy festiwal szachowy, poświęcony pamięci Józefa Dominika.

Zwycięzcy dotychczasowych memoriałów

Przypisy

Bibliografia 
 Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Józefa Dominika
 "Magazyn Szachista" nr 9/2009, str. 21-23

Linki zewnętrzne 
 Memoriał Józefa Dominika w Encyklopedii Szachy w Polsce

Dobczyce
Szachy w Polsce
Dominik